Spojení písmen K a L může mít různé významy:

KL 
 BW-KL – kód ISO 3166-2 pro distrikt Kgatleng
 zkratka stanice metra Kolbenova
 bývalá SPZ okresu Kladno
 SPZ černohorského města Kolašin
 koncentrační tábor (něm. Konzentrationslager)
 Kuala Lumpur, hlavní město Malajsie

kl 
 grónština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk